SWW steht für:
 den Kongruenzsatz SWW, siehe Kongruenzsatz
 Schwarz-Weiß Wasserbillig, Sportverein aus Luxemburg, siehe Union Mertert-Wasserbillig
 Schwarz-Weiß Wuppertal, Sportverein aus Wuppertal
 Siemens-Schuckertwerke, ehemalige deutsche Elektrotechnikfirma
 Stadtwerke Walsrode, ehemaliger Energieversorger, aufgegangen in Stadtwerke Böhmetal
 Stadtwerke Weimar, lokaler Energieversorger in Weimar
 Stadtwerke Weißenfels, lokaler Energieversorger in Weißenfels
 Stadtwerke Wesseling, lokaler Energieversorger in Wesseling
 Stadtwerke Wiesbaden; ehemaliger Energieversorger, aufgegangen in ESWE Versorgungs AG
 Stadtwerke Witten, lokaler Energieversorger in Witten
 Stadtwerke Witzenhausen, lokaler Energieversorger in Witzenhausen
 Stadtwerke Wolfenbüttel, lokaler Energieversorger in Wolfenbüttel
 Stadtwerke Worms, ehemaliger Energieversorger, aufgegangen in EWR AG

Abkürzung